Афган:
 Афган — азербайджанское имя.
 Афган — сокращённое название (жаргон) Афганистана периода (Афганской войны 1979 — 1989 годов).
 Афган — порода охотничьих собак.

Персоналии 
 Афган-Мухаммед (1611—1648) — хорезмский служилый царевич, из шибанидов.
  (род. 1958) — афганский математик.

См. также 
 Афгани
 Афганцы